Есиплево — название населённых пунктов:

Россия 
 Есиплево — село в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Есиплево — село в Заволжском районе Ивановской области.